Финал Кубка Германии по футболу 2014 года — заключительный матч розыгрыша Кубка Германии сезона 2013/14. Матч состоялся 17 мая 2014 года на «Олимпийском стадионе» в Берлине. В нём приняли участие дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария».

Путь к финалу

Отчёт о матче 

Помощники судьи:
Франк Вилленборг
Кристоф Борнхорст
4-й судья:
Кристиан Дингерт

Примечания

Ссылки 
 Сайт немецкого футбольного союза

Спорт в Германии в 2014 году
Футбол в Европе в 2014 году
2014
Спортивные соревнования в Берлине
Май 2014 года
События 17 мая